Petko Petkov (1942-), compositeur bulgare de problèmes d'échecs.
 Petko Petkov (1946-), footballeur bulgare.
 Petko Petkov (1958-), volleyeur bulgare.